Stedman ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Manly Stedman (1841–1930), US-amerikanischer Politiker
 Deborah Stedman-Scott, Baroness Stedman-Scott (* 1955), britische Managerin und Politikerin der Conservative Party
 Edmund Clarence Stedman (1833–1908), US-amerikanischer Schriftsteller
 Ernest Walter Stedman (1888–1957), kanadischer Flugzeugingenieur
 Franz von Barton gen. von Stedman (1848–1938), preußischer Landrat
 Gareth Stedman Jones (* 1942), britischer Historiker
 Gesa Stedman (* 1969), deutsche Anglistin
 Ivan Stedman (1895–1979), australischer Schwimmer
 John Gabriel Stedman (1744–1797), schottisch-niederländischer Soldat und Autor
 Karl von Stedman (1804–1882), deutscher Gutsbesitzer und Politiker
 M. L. Stedman, australische Schriftstellerin
 Max Stedman (* 1996), britischer Radrennfahrer
 Murray Salisbury Stedman (* 1917), Politologe
 Phyllis Stedman, Baroness Stedman (Geburtsname: Phyllis Adams; 1916–1996), britische Politikerin 
 Ray C. Stedman (1917–1992), US-amerikanischer evangelikaler Pastor und Publizist
 Raymond William Stedman (* 1930), Anglist 
 Ronald Stedman (1931–2022), britischer Schwimmer
 Thomas Lathrop Stedman (1853–1938), US-amerikanischer Mediziner
 William Stedman (1765–1831), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Stedman (Alabama)
 Stedman (Kalifornien)
 Stedman (New York)
 Stedman (North Carolina)

Siehe auch:
 Steadman
 Steedman